Aisne est un toponyme qui peut désigner :

Hydronyme 

 Aisne (affluent de l'Oise), une rivière française affluent de l'Oise, ayant donné son nom au département de l'Aisne ;
 Aisne (affluent de la Mayenne), une rivière française affluent de la Mayenne ;
 Aisne (rivière belge), une rivière belge wallonne affluent de l'Ourthe.

Toponyme 

 Aisne, un département français ;
 Aisne, un petit village belge de la commune de Durbuy ;
 Aisne, un lieu-dit important de la commune de Chaillé-les-Marais en Vendée.

Homophone 

 Haine, une rivière de Belgique et de France, affluent de l'Escaut.

Voir aussi